Hemmings är ett efternamn, som burits av bland andra:

 David Hemmings (1941–2003), brittisk skådespelare. ... 
 Robert Hemmings (1941–), känd som Bobby Angelo
 Deon Hemmings (1968–), jamaicamsk friidrottare
 Nolan Hemmings (1970–), brittisk skådespelare
 Luke Hemmings (1996-), Australiensk sångare och gitarrist

Se även 
 Hemming

Engelska efternamn